

Biografia

Infanzia 

Era l'unico figlio maschio del granduca Pëtr Nikolaevič Romanov e di sua moglie la principessa Milica del Montenegro

Giovinezza ed esilio 
Nel 1916, laureatosi all'Accademia Nicola di Ingegneria di Kiev, fu mandato sul Caucaso, lungo il confine turco. Dopo l'abdicazione di Nicola II si ritirò nella residenza paterna in Crimea e nell'aprile 1919 lasciò la Russia sulla nave da guerra britannica HMS Marlborough.

Matrimonio 
Il 16 novembre 1921 sposò ad Antibes, Francia, la Contessa Prascovia Cheremeteva (1901-1980), con cui ebbe due figli.

Ultimi anni e morte 
Nel 1941 gli fu offerta -e rifiutò- la corona del neo-restaurato Regno del Montenegro.

Il granduca Roman morì il 23 ottobre 1978 ad Antibes.

Discendenza 
Roman e Prascovia ebbero due figli:
 Nicola (1922-2014);
 Dimitrij (1926-2016).

Ascendenza

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Roman Petrovič Romanov
Nati a Peterhof (Russia)